Beagle Island ist der Name folgender Inseln:

 Beagle Island (Antarktika), Insel vor der antarktischen Halbinsel
 Beagle Island (Tasmanien), Insel der Furneaux-Gruppe, Tasmanien
 Beagle Island (Guadalcanal), Insel vor Guadalcanal, Salomonen